Mastermind – album Ricka Rossa
 Mastermind – japoński film z 1976
 Mastermind – gra planszowa
 Mastermind – grupa muzyczna